Laeven steht für

 Jan Laeven (1925–2001), niederländischer Kunstmaler und Grafiker
 einen Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft